Китай на зимових Олімпійських іграх 2014 року у Сочі представляли 66 спортсменів у 9 видах спорту. Прапороносцем на церемонії відкриття Олімпіади став фігурист Тун Цзянь, а на церемонії закриття — шорт-трековичка Лю Цюхун.

Китайська Народна Республіка вдесяте взяла участь в зимовій Олімпіаді. Китайські спортсмени здобули 9 медалей: три золоті, чотири срібних та 2 бронзових. У неофіційному медальному заліку китайська команда зайняла 12-е місце.

Медалісти

Спортсмени

Біатлон

Гірськолижний спорт

Керлінг

Чоловічий турнір 

Склад команди

Коловий турнір

 1 сесія 
Понеділок, 10 лютого, 09:00

 3 сесія 
Вівторок, 11 лютого, 14:00

 4 сесія 
Середа, 12 лютого, 09:00

 5 сесія 
Середа, 12 лютого, 19:00

 7 сесія 
П'ятниця, 14 лютого, 09:00

 8 сесія 
П'ятниця, 14 лютого, 19:00

 9 сесія 
Субота, 15 лютого, 14:00

 11 сесія 
Неділя, 16 лютого, 19:00

 12 сесія 
Понеділок, 17 лютого, 14:00

 Півфінал
Середа, 19 лютого, 19:00

 Гра за 3-є місце 
П'ятниця, 21 лютого, 12:30

 Збірна Китаю зайняла 4 місце

Жіночий турнір 

Склад команди

Збірна Китаю зайняла 7 місце

Ковзанярський спорт 

 Чоловіки

 Жінки

Лижні перегони 

Дистанційні перегони

Спринт

Сноубординг 

Фристайл

Фігурне катання 

 Командні змагання

Фристайл 

Акробатика

Могул

Шорт-трек

Посилання 
 Китай на зимових Олімпійських іграх 2014 

2014
2014 у китайському спорті